Jie Gai, de son vrai nom Francis Tchiégué est enseignant, comédien et animateur camerounais. Il est docteur en informatique et ambassadeur de la communication culturelle Chine-Afrique.

Biographie

Enfance, éducation et débuts 
Francis est de la deuxième promotion de l’Iai. En 2003, il voyage pour la Chine à la suite de l'obtention d'une bourse du gouvernement chinois en doctorat. IL fréquente la faculté d'informatique de l'Université de l'aéronautique et de l'aérospatiale de Beijing. Il est docteur en informatique.

Carrière 
Avant 2003, Francis est enseignant de mathématiques, de chinois et il travaille pour l'Onu. En 2009, les autorités chinoises le nomment ambassadeur de la communication culturelle sino-africaine. 

Il est analyste et ingénieur des systèmes d’informations de l’Iai. Il est aussi spécialiste en échanges culturels Chine-Afrique, haut consultant au commissariat des Nations-unies pour les réfugiés et traducteur bilingue de haut niveau (anglais, français, chinois).

Carrière radiophonique et télévisuelle 
Avant 2023, il est animateur à la télévision et radio au Cameroun. En Chine, il donne des cours de langues sur télévision.

Succès populaire en Chine 
En 2004, Francis Tchiegue fait la rencontre de Ding Guangquan sur un plateau de la CCTV. Ding est maître de l'art du dialogue comique connu sous le nom xiangsheng. Six mois plus tard, il travaille ensemble et devient un présentateur d'émissions. Depuis 2014 : CCTV.

Francis se produit dans toute la chine grâce au stand-up chinois.

Engagement 
Attaché à la tradition, Francis Tchiégué favorise l'apprentissage de la langue et de la culture chinoises. Il est ambassadeur de la communication culturelle sino-africaine.

Vie privée 
Il est marié à une russe et père d'un enfant.

Théâtre 
Il fait l'opéra en Chine et anime des sessions dans les instituts Confucius à travers le monde.

Notes et références

Liens externes 

 

Humoriste camerounais
Animateur et imitateur
Personnalité masculine camerounaise de la radio